Parsimonia  puede significar:

 frugalidad en el gasto;
 templanza de las pasiones;
 la preferencia por la explicación más simple entre varias alternativas, un principio heurístico típico de la ciencia moderna.